Circoscrizione Sardegna – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Sardegna – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica